Le mot dénombrable signifie « que l'on peut dénombrer » (c'est-à-dire compter), il peut désigner :
 en mathématiques, un ensemble dénombrable ;
 en grammaire, un nom pouvant aussi bien être employé avec un article défini qu'avec un nombre (ex. : un pain, trois pains, voir aussi partitif).